České právo může znamenat:

 právní řád České republiky
 České právo (časopis) – notářský časopis vycházející v letech 1919 až 1948
 české právo (neboli nezakoupená držba) jako protiklad k právu emfyteutickému (neboli zakoupené držbě)